Kansas City Shuffle kan syfta på:

Kansas City Shuffle (begrepp) – en avancerad form av lurendrejeri
Kansas City Shuffle (sång) – en låt som är gjord av jazzpianisten Bennie Moten